Гребенники () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321284506. Население по переписи 2001 г. составляет 50 (24/26 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Гребенники находится на одном из истоков реки Грушевая, есть запруда. На расстоянии в 2 км расположены сёла Минковка, Мирошники, Манилы, Великая Кадыгробовка, Тугаевка и Нестеренки.

История 
 1820 — год основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины